Matsumae (jap. ) bezeichnet:
 eine Halbinsel auf Hokkaidō: Matsumae-Halbinsel
 einen Landkreis auf dieser Halbinsel: Matsumae-gun (Hokkaidō)
 eine Stadt in diesem Landkreis: Matsumae (Hokkaidō)
 ein Lehen auf Hokkaidō mit dieser Stadt als Hauptstadt: Matsumae (Han)
 die Daimyō-Familie dieses Lehens: Matsumae (Klan)

 eine lokale Speise, siehe Matsumaezuke